La Coupe d'Afrique des clubs champions masculine de handball 1984 est la sixième édition de la compétition. Elle a eu lieu à Dakar au Sénégal du 15 au  avec neuf clubs.

Tour préliminaire 

 Groupe 1
 MP Alger bat ASC Jaraaf de Dakar 16-15
 MP Alger bat USM Libreville 20-12
 ASC Jaraaf de Dakar et USM Libreville 24-10

 Groupe 2
 ERC Alger bat Rail Douala 21-18
 ERC Alger bat Interclub de Brazzaville 16-14
 Interclub de Brazzaville bat Rail Douala 18-15 

 Groupe 3
 Zamalek SC bat Niger United 23-15
 Zamalek SC égalité Primeiro de Agosto 23-23 
 Niger United bat Primeiro de Agosto score inconnu

Tour principal 

 Groupe I
 Interclub de Brazzaville bat MP Alger 20-11
 Zamalek SC bat MP Alger 27-23
 Interclub de Brazzaville et Zamalek SC 17-16

 Groupe II
 ERC Alger bat ASC Jaraaf de Dakar 28-15
 Niger United bat ERC Alger 23-19
 Niger United et ASC Jaraaf de Dakar 21-25

 Groupe III
 Résultats inconnus entre Primeiro de Agosto, Rail Douala, et USM Libreville

Phase finale 
Dans le match pour la , le MC Alger a battu l'ASC Jaraaf de Dakar 32-24.

Dans le match pour la , le Zamalek SC a battu le Niger United 30-23.

En finale, Interclub de Brazzaville a battu l'ERC Alger 15-11 (8-6).

Classement final 
 Interclub de Brazzaville
 ERC Alger
 Zamalek SC
 Niger United
 MC Alger
 ASC Jaraaf de Dakar
 Primeiro de Agosto
 Rail Douala
 USM Libreville

Notes et références 

El Moudjahid du 25 septembre 1984

Articles connexes 
 Coupe d'Afrique des clubs champions masculine de handball
 Coupe d'Afrique des clubs champions féminine de handball 1984

Ligue des champions d'Afrique masculine de handball
CCC84
Afrique
Sport en septembre 1984
Événement sportif international au Sénégal
1984 au Sénégal